Balad, partito politico israeliano
Balad, città dell'Iraq
Balad, città della Somalia